G15 ou G-15 peut faire référence à :

 Bendix G-15, un ordinateur créé en 1956 par Bendix ;
 Canon PowerShot G15, un appareil photo numérique de Canon ;
 G15, une coalition de pays étant membres ou observateurs du Mouvement des non-alignés ;
 HMS Loyal (G15), un destroyer de la Royal Navy.

Articles connexes 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres